Марко Евтович (; 24 июля 1993, Белград, СРЮ) — сербский футболист, полузащитник клуба «Коньяспор».

Карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Земун». Профессиональную карьеру начал в команде «Срем» (Яково). С 2011 по 2012 год являлся игроком московского «Динамо», однако не сыграл ни одного матча в основном составе. Также выступал за клубы: «Сопот», «Хайдук», «Нови Пазар».

Летом 2015 года Евтович стал игроком белградского «Партизана». 14 июля дебютировал в основном составе в матче Лиги чемпионов против грузинской «Дилы», а спустя три дня сыграл свой первый матч в суперлиге Сербии.

Достижения 
 «Партизан»
 Вице-чемпион Сербии: 2015/16
 Обладатель кубка Сербии: 2015/16

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Партизана»

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Срем»
Игроки ФК «Сопот»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Нови-Пазар»
Игроки ФК «Хайдук» Кула
Игроки ФК «Коньяспор»